Блюда английской кухни — список традиционных блюд и кулинарных изделий английской кухни, часть более широкого понятия — «британская кухня».
Рецепты ведут историю с периода средневековья, сохранился английский сборник «Способов приготовления еды» XIV века. Основу английских блюд составляют мясо, рыба, овощи и крупы.

Супы 
Суп
Окстейл-суп — суп из бычьих хвостов.

Главные блюда 
Главное блюдо

Гарниры 
Гарнир

Салаты 
Салат, закуска

Хлеб и десерты (хлебобулочные продукты и мучные кондитерские изделия) 
Хлеб и десерты (хлебобулочные продукты и мучные кондитерские изделия). Выпечка.

Десерты (сахаристые кондитерские изделия и прочее) 
Десерты и сахаристые кондитерские изделия.

Традиционные английские продукты

Колбасы 

Колбасы являются международным продуктом, но традиционны также и для англичан. Английское слово колбаса — sausage, восходит к латинскому salsus — «солёный». Происхождение колбас международное, известно о них издревле. В Англию технология изготовления завезена римлянами в начале 1-го тыс. Для Англии характерны свиные колбаски, в старину ассоциировавшиеся с определёнными породами свиней. Для изготовления продукта шла свинина местных пород и выращиваемые местные добавки-ароматизаторы: яблоки и шалфей. Подавались колбасы обычно жареными, часто как компонент к «английскому завтраку».

Мясные пудинги 
Пудинг

Сыры 
Сыр — неотъемлемый и весьма важный английский продукт. Он входит в состав самых разнообразных блюд, а также используется в качестве закуски. Несмотря на малую известность по сравнению с французскими, швейцарскими и голландскими сырами, в Англии производят более тридцати видов сыров, лучшие из которых успешно конкурируют на международном рынке.

Рыба

Британская кухня

Главные блюда 
Главное блюдо

Гарниры 
Гарнир

Салаты 
Салат.

Закуски 
Закуска.

Хлеб и десерты (хлебобулочные продукты и мучные кондитерские изделия)

Десерты (сахаристые кондитерские изделия и прочее) 
Десерты и сахаристые кондитерские изделия.

Валлийская кухня (Уэльс)

Хлеб и десерты (хлебобулочные продукты и мучные кондитерские изделия)

Корнуольская кухня

Хлеб и десерты (хлебобулочные продукты и мучные кондитерские изделия)

Шотландская кухня

Главные блюда

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кухня Великобритании
Английская кухня
А